Ketowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Ketowo (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Ketowo (Kurgan), in der Oblast Kurgan, Verwaltungszentrum des Ketowski rajon